Dominique Barthélemy peut désigner :
 Dominique Barthélemy (1921-2002), un père dominicain et bibliste français ;
 Dominique Barthélemy (1953-), un historien français.